В одиночному розряді тенісного турніру China Open 2001, який проходив в рамках Туру WTA 2001, Моніка Селеш здобула титул, у фіналі перемігши Ніколь Пратт 6-2, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Моніка Селеш (переможниця)
 Відсутня
 Тамарін Танасугарн (2-ге коло)
 Ай Суґіяма (чвертьфінал)

 Йоаннетта Крюгер (1-ше коло)
 Марлен Вайнгартнер (1-ше коло)
 Ріта Гранде (півфінал)
 Наталі Деші (2-ге коло)
 Росана де лос Ріос (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

China Open (теніс)